Mount Sinai steht für:

 Sinai (Berg), Berg auf der Halbinsel Sinai, Ägypten
 Mount Sinai (Grenada), Berg in Grenada 
 Mount Sinai (Alabama), Ort im Autauga County, Alabama, Vereinigte Staaten
 Mount Sinai (Indiana), Ort im Dearborn County, Indiana, Vereinigte Staaten
 Mount Sinai (New York), Stadtviertel in Brookhaven, Suffolk County, New York, Vereinigte Staaten
 Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Hochschule in New York City, Vereinigte Staaten

Siehe auch: 
 Mount Sinai Hospital, Krankenhäuser